Roggio ima više značenja:
 Roggio, Lucca
 Roggio, Savona